Muriaé (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Muriaé (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Muriaé (rivier), een rivier in Brazilië